Silo har flere betydninger:

 Silo – lagerbygning
 Mario Luis Rodríguez Cobos , en argentinsk forfatter og åndelig leder har tilnavnet Silo.
 Šilo er en by på den kroatiske ø Krk i Adriaterhavet.
 SILO er en forkortelse for SPARC Improved bootLOader, et udtryk i Linux-programmering.
 Silo af Asturias var konge over et rige på den Iberiske halvø i år 774 til 783.
 Silo er den ene hovedperson i tegneserien Sam og Silo.